Limopsis är ett släkte av musslor. Limopsis ingår i familjen Limopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Limopsis